Julian Grabowski (1848–1882) – polski chemik organik i technolog
 Julian Grabowski (1867–1926) – polski polityk lewicowy i lekarz
 Julian Grabowski (1922–1973) – polski malarz